Les Drepaneidae  sont une famille de poissons marins de l'ordre des Perciformes représentée par un seul genre et trois espèces.

Liste des genres 
drepane africana

Références 

Famille d'actinoptérygiens (nom scientifique)
Perciformes (nom scientifique)